Аміакат (сполука) — в хімії: клас координаційних сполук із NH3
 Аміакат (добриво) — в агрохімії: клас азотних добрив